Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.
 Elendur – syn Isildura, zginął w bitwie na polach Gladden
 Elendur – król Arnoru, żył w VII – VIII w. Trzeciej Ery